Courcy és un nom de lloc i un cognom.

Geografia 
 Courcy, comuna francesa al departament de Calvados, antiga senyoria.
 Courcy, comuna francesa al departament de la Manche
 Courcy, comuna francesa al departament del Marne
 Courcy-aux-Loges, comuna francesa al departament del Loiret

Biografia 
 Joan de Courcy (1160-1219), senyor anglo-normand conqueridor de l'Ulster.
 Joan de Courcy (joglar) (1340-?), senyor i joglar normand
 Frederic de Courcy (1796-1862), home de lletres francès
 Philippe Marie André Roussel de Courcy (1827-1887), general francès 
 Michael De Courcy Fraser Holroyd (1935-), escriptor britànic
 Alcide Courcy, polític quebequès

Altres 
 L'hotel de Courcy, és un antic hotel de Rennes actual seu del Consell Regional de Bretanya.